Die Liste der Spieler der Fußball-Oberliga West führt alle Fußballspieler auf, die mindestens einen Einsatz in der erstklassigen Fußball-Oberliga West während der Zeit ihres Bestehens (1947 bis 1963) absolviert haben.

 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Einsätze: Nennt die Zahl der Einsätze in der Oberliga West.
 Tore: Nennt die Zahl der erzielten Tore in der Oberliga West.
 Erstes Spiel: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein erstes Spiel in der Oberliga West bestritt.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein letztes Spiel in der Oberliga West bestritt.
 Vereine: Nennt den/die Verein(e), bei dem der Spieler Einsätze in der Oberliga West absolviert hat.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Spieler der Fußball-Oberliga Nord (1947–1963)
 Liste der Spieler der Fußball-Oberliga Süd
 Liste der Spieler der Fußball-Oberliga Südwest

Literatur 
 Harald Landefeld, Achim Nöllenheidt (Hrsg.): „Helmut, erzähl mich dat Tor ...“ Neue Geschichten und Porträts aus der Oberliga West 1947–1963. Klartext Verlag. Essen 1993. ISBN 3-88474-043-1. S. 143–153.
 
 Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken e.V. (DSFS): West-Chronik. Fußball in Westdeutschland 1945–1963. 3 Bände. Hövelhof 2011/2012/2013.

Einzelnachweise 

Oberliga West
Fußball (Deutschland)